Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона в России (изначально — в СССР), который проводится журналом «Огонёк» с 1960 года. Автор вручаемого приза (статуэтки) — Франгулян, Георгий Вартанович.

Порядок определения 

Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь «Ъ» вручает приз напрямую.

Кандидатами на получение приза стали вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне хотя бы один матч. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов. Прежде всего мы ориентируемся на итоги голосования болельщиков.

Победители 

В 2021 году лучшего вратаря выбирали по итогам сразу двух сезонов — 2019/20 (из-за пандемии конкурс не проводился) и 2020/21. По результатам читательского голосования голкипером года стал игрок «Спартака» Александр Максименко.

Распределение по клубам 

 Дважды приз не присуждался

Рекорды 
 Чаще всех этот приз получал Игорь Акинфеев — 10 раз. 6 раз приз вручался Ринату Дасаеву.  По 3 раза приз присуждался следующим вратарям: Лев Яшин, Евгений Рудаков, Станислав Черчесов, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев. 
 Чановы — единственная вратарская династия, разные представители которой получали призы
 Виктор Банников — единственный вратарь, получавший приз, выступая за 2 разных клуба

Примечания

Ссылки 
 Статья «Огонька» от 2004в с изложением истории приза

Лев Яшин
Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России